Louise-Schroeder-Schule ist eine nach Louise Schroeder benannte Schule in:
 Louise-Schroeder-Schule (Berlin),  Oberstufenzentrum für Bürowirtschaft und Verwaltung in Berlin-Lichterfelde
 Louise-Schroeder-Schule, Grundschule in Hamburg-Altona
 Louise-Schroeder-Schule Wiesbaden, Fachschule für Sozialwesen

Siehe auch:
 Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium, München